El término Rothenburg (hispanizado: Rotemburgo) puede referirse a:

 Rothenburg, municipio alemán del estado federado de Sajonia.
 Rothenburg, municipio alemán del estado federado de Sajonia-Anhalt.
 Rothenburg ob der Tauber, ciudad alemana del estado federado de Baviera.

 Rothenburg, comuna suiza del cantón de Lucerna.

Otros nombres 
 Rothenburg an der Ode, ciudad polonesa del voivodato de Lebus.
 Rothenburg, comuna francesa de la región del Franco Condado.
 Rothenburg, municipio checo de la región de Hradec Králové.
 Rothenburg, municipio checo de la región de Bohemia Meridional.
Rothenburg (Kyffhäuser), ruina de castillo medieval en el macizo montañoso del Kyffhäuser, cerca de la ciudad rural de Kelbra en Alemania Central en el estado de Turingia, colindando con Sajonia-Anhalt.